Amerikai Egyesült Államok
 Gorman (Dél-Dakota)
 Gorman (Észak-Karolina)
 Gorman (Kalifornia)
 Gorman (Maryland)
 Gorman (Oregon)
 Gorman (Texas)
 Kanada
 Gorman (Edmonton)